Cornaux, commune suisse du canton de Neuchâtel
 Cornaux, localité de la commune suisse de Montreux

Homonymie de toponyme